Blue water sailing peut faire référence à :
 Blue water sailing, un des noms en anglais qui peut désigner une croisière.
 Blue Water Sailing, un magazine américain.